Als Columbus and Greenville Railway werden zwei zu unterschiedlichen Zeiten auf der Bahnstrecke Columbus–Greenville tätige Bahngesellschaften in den Vereinigten Staaten bezeichnet:

 die von 1923 bis 1972 bestehende Columbus and Greenville Railway (1923),
 die seit 1974 aktive Columbus and Greenville Railway (1974).